Čolosjevo (makedonska: Чолошево) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Veles, i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Skopje. Čolosjevo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Čolosjevo är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Čolosjevo. Närmaste större samhälle är Veles,  kilometer söder om Čolosjevo. 

Trakten runt Čolosjevo består till största delen av jordbruksmark. Runt Čolosjevo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Veles (stad)